Hillers ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Hillers (* 1981), deutsche Autorin, Politikwissenschaftlerin und Verlegerin
 Hans Wolfgang Hillers (1901–1952), deutscher Schriftsteller
 Marta Hillers (1911–2001), deutsche Journalistin
 Wilhelm Hillers (1876–1951), deutscher Physiker

Hillers steht für:

 Dr. Hillers, ehemaliges Süßwarenunternehmen in Solingen
Siehe auch:
 Auto-Museum Hillers